Kraubath ist der Name folgender Orte:

 Kraubath an der Mur, Marktgemeinde im Bezirk Leoben, Steiermark
 Kraubath in der Weststeiermark, Ortschaft von Groß Sankt Florian, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark 

Siehe auch:
 Krobathen